Vorwald steht für:

 Vorwald, Waldgefügetyp

Vorwald  heißen folgende Orte:
 in Deutschland
 Vorwald (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen
 Vorwald (Laar), Ortsteil von Laar (Grafschaft Bentheim), Niedersachsen
 in Österreich
 Vorwald (Gemeinde Reichenau), Ortschaft von Reichenau, Kärnten
 Vorwald (Gemeinde Hirschbach), Ortschaft von Hirschbach im Mühlkreis, Oberösterreich
 Vorwald (Gemeinde Wald), Ortsteil von Wald am Schoberpaß, Bezirk Leoben, Steiermark
 Vorwald Siedlung, Ortsteil von Wald am Schoberpaß, Bezirk Leoben, Steiermark

Vorwald ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Döpp-Vorwald (1902–1977), deutscher Erziehungswissenschaftler, Philosoph, Autor und Hochschullehrer
 Wolfgang Vorwald (1898–1977), deutscher Offizier

Siehe auch:
 Vordemwald
 Vorderwald
 Vormwald
 Vornwald